Ё может означать:
 Ё — буква кириллицы.
 Ё — буква расширенной латиницы.
 Ё — знак каны.
 (Ё) — бренд оператора сотовой связи СМАРТС.

См. также 
 Ё-мобиль — бренд нового «народного автомобиля» группы «Онэксим».
 Йо
 E (значения)